Нарсизо Мендоза има више значења:

 Нарсизо Мендоза (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нарсизо Мендоза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику